Spojení písmen U a H může mít různé významy:

UH 
 bývalá SPZ okresu Uherské Hradiště
 University of Hawaii, Havajská univerzita – veřejná vysoká škola ve státě Havaj
 IATA kód společnosti US Helicopter

Uh 
 Uh – ukrajinská a slovenská řeka
 Uh, Užská župa – historický komitát, stolice a župa Uherska
 Uh (Mikronésie) – obec v Mikronésii

Externí odkazy